L'édition masculine 2015 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 9 au , sur terre battue en intérieur à São Paulo. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Pablo Cuevas remporte l'épreuve en simple, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
La tête de série 1, l'Espagnol Feliciano López déclare forfait à cause d'une douleur à la cuisse. L'Italien Luca Vanni, issu des qualifications prend sa place dans le tableau principal, et profite ainsi de son exemption de , et atteint sa première finale sur le circuit ATP.

Lauréats 
Pablo Cuevas remporte le  en simple en battant en finale Luca Vanni. Ce dernier réussit la performance d'atteindre la finale avec le statut de qualifié, ayant remporté 3 matchs pour pouvoir intégrer le tableau principal. Il s'agit du  de l'Uruguayen sur terre battue.

En double, la paire colombienne Juan Sebastián Cabal - Robert Farah remporte son  en battant en finale Paolo Lorenzi et Diego Schwartzman. Il s'agit pour tous deux de leur  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Brésil (WTA 2015) (tournoi féminin)
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
São Paulo
Sport au Brésil en 2015
Tennis en février 2015